Јевгениј Кафељников је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Бајрона Блека резултатом 7-6(7-4), 6-4.

Носиоци 

 ' Јевгениј Кафељников (победник)
  Винс Спејдија (прво коло)
  Себастијан Грожан (прво коло)
  Јунес ел Ајнауи (прво коло)

<li> Андреј Медведев (четвртфинале)
<li> Марат Сафин (прво коло)
<li> Марк Росе (четвртфинале)
<li> Јиржи Новак (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1999.